Коллин Состорикс (; род. , Кеннеди, Саскачеван) — канадская хоккеистка. Амплуа — защитник. Трёхкратная олимпийская чемпионка 2002, 2006 и 2010 годов. Трёхкратная чемпионка мира.

Биография 
Родилась 17 декабря 1979 года в семье Лэнни Состорикса и его супруги Джейн. У Коллин есть брат Марк.

Она начинала свою хоккейную карьеру в родном Кеннеди, где выступала за команду юношей до 17 лет. В 1996 году была избрана капитаном команды. В составе сборной провинции Саскачеван была участником Канадских зимних игр (1995) и национального чемпионата (1997). В юности также увлекалась футболом и фастболом. В 1997 году она победила в провинциальных соревнованиях во всех трёх видах спорта.

В 1997 году Состорикс перебралась в Калгари и поступила в местный университет (экономический факультет). С 1999 года выступала за команду «Калгари Овал Экстрим» в Западной женской хоккейной лиге (WWHL) и Национальной женской хоккейной лиге. Становилась победителем Национальной лиги в сезонах 2002/03 и 2003/04, Западной лиги в сезонах 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, обладательницей Кубка Эбби Хоффман (2001, 2003, 2007).

Играла за молодёжную сборную Канады. В 2002 году Коллин Состорикс была вызвана в состав национальной сборной для участия в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. На турнире канадки выиграла золотые награды, а сама хоккеистка отметилась двумя голевыми передачами. Благодаря этой победе в честь Коллин была названа одна из улиц, на ее родине в Кеннеди.

С сезона 2013/14 работает ассистентом главного тренера Сары Ходжес в команде Университета Реджайны. Введена в Канадский олимпийский зал славы (2012), Зал хоккейной славы Саскачевана (2016), Зал спортивной славы Саскачевана (2019).

Примечания

Ссылки 
 Профайл спортсменки на сайте ctvolympics.ca

Хоккеистки Канады
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки «Калгари Динос» (хоккей)
Игроки «Калгари Овал Экстрим»
Регбистки Канады
Хоккейные тренеры Канады